José Leonardo – pittore spagnolo del XVII secolo
 José Leonardo Morales – calciatore venezuelano
 José Leonardo Navarro – ex calciatore messicano